Liudolf ou Liudulf est un anthroponyme germanique composé de l'élément liud, dérivé du vieux haut allemand (h)luth « fort, fameux, célèbre », et de l'élément (w)olf ou (w)ulf, dérivé du vieux haut allemand wolf « loup ». Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Liudolf (mort en 866), duc de Saxe ;
 Liudolf (mort en 957), duc de Souabe ;
  (mort en 1008), archevêque de Trèves ;
 Liudolf (mort en 1031), seigneur de Zutphen ;
 Liudolf (mort en 1038), margrave de Frise.

Notes et références

Voir aussi